La banque Sourmais était une banque active à Saint-Quentin et dans sa région entre 1836 et 1937, date de son absorption par la Banque nationale pour le commerce et l'industrie, ancêtre de BNP Paribas.

Origines 
La Banque est créée à Saint-Quentin en 1836 par M. Lécuyer, puis constituée le 03 mai 1841 en Société en commandite par actions sous la raison sociale de Caisse Lécuyer. Devenue la Caisse Lécuyer, Sourmais, Carpentier et Cie en 1889 puis Sourmais & Cie en 1898, elle se transforme en société anonyme en novembre 1934 et prend le nom de Caisse Commerciale de Saint-Quentin. 

Antoine-Isidore Lécuyer (1793-1878), natif de l’Oise, est d’abord directeur d’une compagnie d’assurances avant de fonder la Caisse Lécuyer à Saint-Quentin. Il est Président du Tribunal de Commerce et fait don de son hôtel particulier pour établir un musée Maurice Quentin de la Tour (Actuel Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer).

Ses jeunes frères  Jules Lécuyer (1817-1892) et Stanislas-Clovis Lécuyer (1829-1914) puis son neveu  Henri-Jules Lécuyer (1861-1893), fils de Jules lui succédent avant que d’autres associés n’entrent dans la banque en 1889, faute de descendance mâle dans la famille Lécuyer.

La famille Sourmais est originaire de Caudry (Nord) où elle exploite une fabrique de Tulle et dentelle avant qu’un de ses membres, Cyrille Sourmais ne s’établisse comme banquier à Saint-Quentin. 

D’abord associé avec M. Carpentier , Cyrille Sourmais (1855-1932) poursuit ensuite son activité avec ses deux fils Cyrille Sourmais (1887-1973)  et Georges Sourmais (1888-1962) et son gendre Raymond Fontaine (1884-1970) époux de sa fille Marie-Louise Sourmais.

Cession et absorption 
La banque est achetée en 1937  par le BNCI (Banque Nationale pour le Crédit et l’Industrie ancêtre de la BNP) pour un montant de  payés en actions nouvelle de la BNCI (19.970 actions). Au moment du rachat par la BNCI, la Caisse Commerciale de Saint-Quentin bénéficiait de dépôts de  de francs.

Réseau d’agences 
La Banque Sourmais disposait d’un réseau d’agences à cheval sur le nord du département de l’Aisne (Vermandois et Thiérache) et le sud du département du Nord (Cambrésis et Avesnois). Elle s’appuyait sur une clientèle de négociants et d’industriels locaux comme le textile ou les sucreries-distilleries. 

Plusieurs agences BNP Paribas occupent encore des immeubles des anciennes succursales de la Banque Sourmais. 

Le siège social était situé à Saint-Quentin au 23, rue Saint-Jean puis rue Raspail, qui est toujours une agence BNP Paribas. 

La Banque disposait également d’une succursale à Paris au 17, rue de la Banque puis au 106 rue Réaumur, à proximité immédiate de la Bourse de Paris. 

Des agences avaient été établies dans l’Aisne et le Nord et plus marginalement à Amiens dans la Somme et à Calais dans le Pas-de-Calais.

Agences & Succursales de la Banque Sourmais dans l’Aisne 
Saint-Quentin (Agence BNP Paribas 23, rue Raspail), Hirson, La Capelle, Le Nouvion en Thiérache, Bohain en Vermandois, Chauny, Tergnier, Vervins & Guise,

Agences & Succursales de la Banque Sourmais dans le Nord 
Lille, Valenciennes, Cambrai, Solesmes (Agence BNP Paribas rue de Selle), Caudry (Agence BNP Paribas Rue Gambetta) Avesnes-sur-Helpe, et Fourmies (Agence BNP Paribas rue Saint-Louis)

Autres agences ou succursales 
 Agence à Amiens dans la Somme (17, rue de la République)
 Agence à Calais dans le Pas-de-Calais

Illustrations

Notes et Références 

Banque française disparue
BNP Paribas